Termenul „Runaway” se poate referi la:

Runaway (1984), film american
Runaway (cântec de Janet Jackson)

Vezi și
Runaway: A Road Adventure, un joc pentru computer
Runaway-Breakdown, fenomen fizic
Thermal Runaway, o reacție chimică
Runaway, un tip de stele